Maryna Zanevska era la campionessa in carica, ma è stata sconfitta nel primo turno da Kateryna Baindl.

In finale Caroline Garcia ha sconfitto Ana Bogdan con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Iga Świątek (quarti di finale)
  Julija Putinceva (ritirata)
  Sara Sorribes Tormo (ritirata)
  Irina-Camelia Begu (ritirata)
  Caroline Garcia (Campionessa)
  Anna Bondár (primo turno)

  Nuria Párrizas Díaz (primo turno) 
  Petra Martić (quarti di finale) 
  Varvara Gračëva (primo turno) 
  Jasmine Paolini (semifinale) 
  Maryna Zanevs'ka (primo turno)

Wildcard 

  Maja Chwalińska (secondo turno)
  Weronika Falkowska (primo turno)

  Martyna Kubka (primo turno)

Protected ranking 

  Nadia Podoroska (secondo turno)

Qualificate 

  Alexandra Cadanțu-Ignatik (primo turno)
  Sara Errani (secondo turno, ritirata)
  Arianne Hartono (primo turno)

  Jesika Malečková (primo turno) 
  Rebeka Masarova (primo turno) 
  Raluca Șerban (primo turno)

Lucky loser 

  Kateryna Baindl (semifinale)
  Gabriela Lee (secondo turno)

<ol start="3">
  Laura Pigossi (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Poland Open 2022